Haminaholma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamnholm (ö i Finland, Satakunta), Sastmola, 
 Haminaholma (ö i Finland), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar